Sangregoriesi – abitanti di San Gregorio (L'Aquila)
Sangregoriesi – abitanti di San Gregorio nelle Alpi